Молінс — власне ім'я; поширене у вигляді прізвищ.
 Гільєрмо Молінс (нар. 1988) — шведський футболіст уругвайського походження, атакуючий півзахисник, клубу «Мальме» і збірної Швеції.

Топоніми 
 Молінс-де-Рей — муніципалітет в Іспанії, в автономному співтоваристві Каталонія, входить в провінцію Барселона.
 Пон-де-Молінс — муніципалітет в Іспанії, входить в провінцію Жирона у складі автономного співтовариства Каталонія.